Страви́нский — фамилия; имеет женскую форму Стравинская. Известные носители:

 Стравинский, Игорь Фёдорович (1882—1971) — русский композитор и дирижёр.
 Стравинский, Мариус (род. 1979) — британский дирижёр.
 Стравинский, Николай Алексеевич (род. 1986) — рок-музыкант, гитарист группы «Тараканы!», барабанщик группы «Ракеты из России», основатель группы Selfieman.
 Стравинский, Фёдор Игнатьевич (1843—1902) — русский оперный певец (бас), отец композитора И. Ф. Стравинского.
 Стравинский, Юрий Фёдорович (1878—1941) — русский архитектор и художник, историк архитектуры; брат композитора И. Ф. Стравинского.

Стравинская 
 Стравинская, Вера Артуровна (Судейкина; 1888—1982) — актриса Камерного театра и русского немого кино, художница прикладного искусства, живописец.
 Стравинская, Инна Александровна (Инна Аполлонская; 1876—1969) — актриса Александринского театра, племянница композитора Игоря Стравинского.